Spaak ist der Familienname folgender Personen:

 Agnès Spaak (* 1944), belgisch-französische Schauspielerin und Modefotografin
 Antoinette Spaak (1928–2020), belgische Politikerin
 Bob Spaak (1917–2011), niederländischer Leichtathlet und Sportjournalist
 Catherine Spaak (1945–2022), französisch-italienische Schauspielerin
 Charles Spaak (1903–1975), belgischer Drehbuchautor
 Claude Spaak (1904–1990), belgischer Dramatiker
 Fernand Spaak (1923–1981), belgischer Diplomat
 Isabelle Spaak (* 1960), belgische Journalistin und Schriftstellerin
 Marie Spaak (1873–1960), Mitglied des belgischen Senats
 Paul Spaak (1871–1936), belgischer Rechtsanwalt und Schriftsteller
 Paul-Henri Spaak (1899–1972), belgischer Politiker und Staatsmann
 Suzanne Spaak (1905–1944), belgische Widerstandskämpferin